Список синглов № 1 в США в 2005 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2005 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Общие сведения 
В 2005 году был поставлен отрицательный рекорд по числу чарттопперов. На первом месте за год было всего только 8 синглов. Это самое низкий показатель за всю полувековую историю чарта и журнала.

 За этот год на вершине хит-парада впервые дебютировали пять исполнителей: Крис Браун, Mario, Olivia, Гвен Стефани и Кэрри Андервуд. Гвен Стефани ранее была на № 1 в чарте Billboard Hot 100 Airplay (позднее переименованного в Radio Songs), но вместе с группой No Doubt в 1996 году.
 Певица Мэрайя Кэри с синглом «We Belong Together» пробыла на № 1 в Billboard Hot 100 рекордные 14 недель. Кэри стала единственным в году исполнителем с двумя хитами № 1 после того как её сингл «Don’t Forget About Us» возглавил чарт в последнюю неделю года, став её 17-м чарттопером. Это поставило её в один ряд с Элвисом Пресли, у которого также 17 хитов № 1 (рекорд за всю историю). Сингл «We Belong Together» стал лучшим по итогам всего года в списке Лучшие синглы США 2005 года по версии Billboard, а сама певица впервые получила лучшую песню года в итоговом чарте.
 Певец стиля R&B Mario впервые в своей карьере возглавил главный хит-парад США с синглом «Let Me Love You», который пробыл на вершине 9 недель подряд. Певица Гвен Стефани также впервые в своей карьере стала № 1 в США с синглом «Hollaback Girl». Кантри-певица Кэрри Андервуд стала ещё одним дебютантом на вершине хит-парада с синглом «Inside Your Heaven», но лишь на одну неделю. Певец Крис Браун лидировал с синглом «Run It!» пять недель подряд.
 Женщины-вокалистки в 2005 году вместе лидировали 19 недель подряд: «Hollaback Girl» (Гвен Стефани, 4 недели), «We Belong Together» (Мэрайя Кэри, 14 недель), «Inside Your Heaven» (Кэрри Андервуд, 1 неделя). Ранее большее достижение было только один раз в рок-истории в сентябре 1995 — октябре 1996 гг, когда 33 недели подряд были на первых местах 4 женщины: «Fantasy» (Мэрайя Кэри, 8 недель), «Exhale (Shoop Shoop)» (Уитни Хьюстон, 1 неделя), «One Sweet Day» (Мэрайя Кэри и Boyz II Men, 16 недель), «Because You Loved Me» (Селин Дион, 6 недель), «Always Be My Baby» (Мэрайя Кэри, 2 недели). Также 19 недель лидировали женщины позднее в 2011 году.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2005 год в музыке
 Список альбомов № 1 в США в 2005
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Лучшие синглы США 2005 года
 Список рок-хитов № 1 2005 года
 Список танцевальных хитов №1 2005 года

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 2005. YouTube
 

 
 Current Hot 100 Chart

Чарты Billboard 2005 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 2005 года